Лорен Лэпкус (, род. ) — американская актриса и комик.

Биография 
Лэпкус родилась в Эванстоне (штат Иллинойс) и окончила Университет Де Поля в 2008 году. Тогда же она начала выступать на местной сцене, а после присоединилась к Чикагской театральной импровизационной труппе. После переезда в Лос-Анджелес, Лэпкус снялась в недолго просуществовавшем ситкоме NBC «Где ты, Челси?» в 2012 году. Также она была гостем в «Бывает и хуже», «Красотки в Кливленде» и «Обитель лжи». В 2013 году, Лэпкус снялась в неудачном пилоте NBC «Джо, Джо и Джейн», а после присоединилась к сериалу «Оранжевый — хит сезона», во второстепенной роли.

Личная жизнь 
В 2014—2016 годы Лорен была замужем за актёром и импровизатором Крисом Альварадо.

С 5 октября 2018 года Лорен замужем во второй раз за сценаристом и актёром Майком Каслом. В июле 2021 года у супругов родилась дочь Холли.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Комедиантки США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале